Argovia steht für:

 Argovia, allegorische Verkörperung für den Kanton Aargau
 Argovia (Buchreihe), Jahrbuch der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau
 Argovia Aarau, Schülerverbindung, siehe Alte Kantonsschule Aarau
 Radio Argovia, Schweizer Lokalradio
 Pro Argovia, Kulturstiftung